Островица може бити:

 Островица (Тутин), насеље у општини Тутин, Србија
 Островица (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Србија
 Островица (Нишка Бања), насеље у градској општини Нишка Бања, град Ниш, Србија
 Островица (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Островица (Лишане Островичке), насеље у општини Лишане Островичке, Хрватска

или:

 Островица (тврђава), тврђава изнад истоименог насељеног мјеста у Задарској жупанији, Хрватска